Институ́т пробле́м проекти́рования в микроэлектро́нике РАН (ИППМ РАН) — научно-исследовательский институт Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук, расположен в Зеленограде.

История 
Основан 1 октября 1986 года как НИИ систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры и сверхбольших интегральных схем Академии наук СССР (НИИСАПРАН), современное название с апреля 1998 года. Планировалось, что вместе с рядом других НИИ и заводов институт войдёт в состав нового крупного межведомственного «Центра информатики и электроники» (ЦИЭ), однако после распада СССР институт и развалины основного комплекса зданий ЦИЭ стали единственными напоминаниями о соответствующем проекте в Зеленограде.

Директора 
 Баталов Борис Васильевич (1986—1989), член-корреспондент АН СССР.
 Валиев Камиль Ахметович (1989—1992, исполняющий обязанности), академик АН СССР и РАН.
 Стемпковский Александр Леонидович (1992—2018), академик РАН.
 Гаврилов Сергей Витальевич (с 2019 года по н.в.), доктор технических наук, профессор.

Направления фундаментальных научных исследований 
 системы автоматизации проектирования в микро- и наноэлектронике;
 методология проектирования интегральных схем и систем высокой сложности;
 высокопроизводительные вычислительные системы.

Развитие российского и международного научного сотрудничества 

ИППМ РАН, совместно с Комиссией Европейских Сообществ, Комитетом при Президенте России по политике информатизации, Международной ассоциацией по обработке информации, Ассоциацией по вычислительной технике, ОАО «Телеком», а также рядом европейских университетов, организовал серию международных семинаров по автоматизации проектирования (RUSSIAN WORKSHOP), пан-европейский форум, посвященный сотрудничеству европейских ученых в области науки, техники и образования, международный семинар по многоуровневому проектированию низкомощностных схем, серию международных конференций по проблемам твердотельной фотоники, оптоэлектроники и методологии проектирования фотоприёмных устройств.

С 2005 года институт проводит серию всероссийских научно-технических конференций «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем».

Подготовка научных кадров 
При институте действует диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Инженерные кадры готовятся в учебных центрах НИУ МИЭТ и МИЭМ НИУ ВШЭ, созданных при ИППМ РАН. С 2008 года при институте работают Научно-образовательный центр «Разработка микро- и наноэлектронных систем» и совместная лаборатория с Южным федеральным университетом.

Известные учёные 
 Амербаев, Вильжан Мавлютинович, главный научный сотрудник, академик АН Казахской ССР.
 Русаков, Сергей Григорьевич, заведующий отделом проблем автоматизации проектирования, член-корреспондент РАН.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ИППМ РАН 
 

 

 

 

 

Научные институты по алфавиту
Научные институты, основанные в 1986 году
Институты РАН
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН
Наука в Зеленограде
Институты АН СССР
Микроэлектроника